Все́волод Евге́ньевич Багно́ (род. 7 июня 1951, Энгельс) — советский и российский -испанист, . Член-корреспондент Российской академии наук с 25 мая 2006 года по Отделению историко-филологических наук (литературоведение).

Биография 
Окончил испанское отделение филологического факультета ЛГУ (1974), поступил в аспирантуру ИРЛИ АН СССР (ученик академика М. П. Алексеева). С 1978 года работает в ИРЛИ, с 1981 года — младший научный сотрудник, с 1986 года — научный сотрудник, с 1994 года — заведующий Отделом взаимосвязей русской и зарубежных литератур, с 2007 по 2017 год — директор института, с 2017 — научный руководитель Института. Кандидат филологических наук (1977, диссертация «Эмилия Пардо Басан и русская литература в Испании»), доктор филологических наук (1994, диссертация «Русская и мировая судьба мифа о Дон Кихоте»), профессор и член диссертационного совета филологического факультета СПбГУ.

Главный  журнала «Русская литература», член редколлегии журнала «Известия РАН. Серия литературы и языка» и серии «Литературные памятники» с 1989 года, заместитель председателя редколлегии. Председатель редколлегии Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского в 35 томах, член редколлегии Полного собрания сочинений А. С. Пушкина. Член общественных советов журнала «Звезда» и премии «Большая книга». Член Международного объединения исследователей Сервантеса (1990), президент Санкт-Петербургской общественной организации «Фонд „Сервантес“». Член Союза писателей Санкт-Петербурга.

Заместитель председателя Научного совета РАН «История мировой культуры» (с 2021). Член экспертного совета по поддержке, сохранению и развитию русского языка при Комитете по образованию и науке Совета Федерации РФ, Совета по науке и инновациям при Министерстве культуры РФ и Совета по культуре речи при Губернаторе Санкт-Петербурга. Член Правления Фонда имени Д. С. Лихачёва. Входит в состав наблюдательного совета Гуманитарных чтений РГГУ и экспертной комиссии, осуществляющей оценку заявок на выполнение в СПбГУ фундаментальных исследований из средств федерального бюджета.

Сопредседатель комиссии «Россия, Испания, Латинская Америка: связи и отношения культур» Научного совета по истории мировой культуры РАН. Председатель жюри международного конкурса юных талантов «Звезда Прометея», а также конкурса по литературе в рамках Межрегионального историко-просветительского конкурса исследовательских и творческих работ студентов «Служение Отечеству: события и имена».

Литературная деятельность 
Переводит стихи и прозу с испанского, каталанского, французского языков (Рамон Льюль, Луис де Леон, Франсиско Кеведо, Хосе Ортега-и-Гассет, Рамон дель Валье-Инклан, Хорхе Луис Борхес, Хулио Кортасар, Сальвадор Эсприу, Артюр Рембо, Жермен Нуво и др.).

Автор нескольких книг иронических афоризмов («Под абсурдинку», 2001—2011).

Основные работы 
Автор свыше 280 научных публикаций.
 Эмилия Пардо Басан и русская литература в Испании (1982)
 Дорогами «Дон Кихота» (1988, в серии «Судьбы книг»)
 El Quijote vivido por los rusos (1995)
 Русские маршруты в Испании (2004)
 Русская поэзия Серебряного века и романский мир (2005)
 Россия и Испания: общая граница (2005)
 Дон Кихот в России и русское донкихотство (2009)
 Миф — образ — мотив: русская литература в контексте мировой (2014)
 Русское донкихотство как феномен культуры

Награды 
 Офицер Креста ордена Изабеллы Католической (Испания).

Литература 
 Культурный палимпсест: сборник статей к 60-летию В. Е. Багно / Отв. ред. А. В. Лавров. — СПб., 2011.
 Пространство безграничной словесности: Сборник статей к 70-летию В. Е. Багно. — СПб. : Нестор-История, 2021. — 632 с. — ISBN 978-5-4469-1884-3.

Ссылки 
 
 Страница на сайте ИРЛИ РАН
 Страница на сайте СПбНЦ РАН
 Страница на сайте «Век перевода»
 Страница на сайте «Лица русской литературы»
 Страница на сайте серии «Литературные памятники»
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 
 
 Мы можем делать такие проекты, которые никогда не сможет сделать университетская наука (интервью на сайте «Полит.ру»)
 Я хочу, чтобы Россию любили больше. Она этого стоит (интервью порталу «День за днём»)
 Данность: державность русского слова (статья в газете «Файл-РФ»)

Писатели России по алфавиту
Испанисты
Компаративисты
Переводоведы
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Директора Пушкинского Дома
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Афористы
Главные редакторы журнала «Русская литература»